Wibaux désigne :

 Wibaux, une ville du Montana, aux États-Unis ;
 le comté de Wibaux, dans le Montana, dont Wibaux est le siège.